Владимир Владимирович Чаплинский  (, ) — активист Евромайдана, Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Родился в 1970 году. Был на Майдане с самого начала.

Память 
Прощание с погибшим состоялось 22 февраля в 12:30 возле Дома Культуры в Обухове на Песчаной.

Также во время прощания прозвучало предложение о переименовании одной из улиц Обухова в честь Владимира Чаплинского.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Небесная Сотня
 Небесная Сотня Майдана
 Чаплинский Владимир, 44 года, Обухов, Киевская область

См. также 
 Список погибших участников Евромайдана

Погибшие участники Евромайдана
Родившиеся 13 января
Родившиеся в 1970 году
Умершие в 2014 году
Умершие 20 февраля
Участники Евромайдана